Il singolare del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Paola Suárez che ha battuto in finale Silvia Farina Elia 3-6, 6-4, 7-6(5).

Teste di serie 

Assente
 Paola Suárez (campionessa)
 Silvia Farina Elia (finale)
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)

 Petra Mandula (primo turno)
 Émilie Loit (quarti di finale)
 Marlene Weingärtner (secondo turno)
 Saori Obata (primo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2004